Anna (voornaam), een meisjesnaam waarvan Annie een verbastering is
Annie (Nederlandstalige zangeres), een Nederlandse zangeres
Annie (zangeres), een Noorse zangeres met als volledige naam Anne Lilia Berge-Strand
Resusci Anne, een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het oefenen van reanimatie
Annie (musical), een musical over een weesmeisje

Films:
Annie (1976), een Amerikaanse film
Annie (1982), een film van John Huston uit 1982, gebaseerd op deze musical.
Annie (1999), een film uit 1999, eveneens gebaseerd op bovengenoemde musical.
Annie (2014), een muzikale film uit 2014, eveneens gebaseerd op bovengenoemde musical.